Steige bezeichnet:

 Steige (Weg), eine steile Fahrstraße 
 Steige (Bas-Rhin), eine französische Gemeinde im Elsass
 die Geislinger Steige, einen alten Handelsweg bei Geislingen an der Steige
 die Albsteige, eine Aufstiegsstraße auf die Schwäbische Alb, siehe Albaufstieg
 Steige (Behälter), eine flache Kiste aus Holz oder Pappe für den Transport von Obst oder Gemüse 

Siehe auch:
 Steig, ein steiler Fußweg 
 Steig (Begriffsklärung) 
 Stiege
 Staige